Кубок Германии по футболу 2018/2019 — 76-й розыгрыш кубка Германии по футболу (). Турнир начался 17 августа 2018 года, а финал состоялся 25 мая 2019 года на Олимпийском стадионе в Берлине. Победителем турнира стала мюнхенская «Бавария», которая взяла кубок 19-й раз в своей истории.

Расписание 
 Раунд 1: 17—20 августа 2018 года
 Раунд 2: 30—31 октября 2018 года
 1/8 финала: 5—6 февраля 2019 года
 Четвертьфиналы:
 Полуфиналы:
 Финал: 25 мая 2019 года на Олимпийском стадионе в Берлине.

Первый раунд

Второй раунд

Турнирная сетка

1/8 финала 
матчи прошли 5-6 февраля 2019

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 DFB-Pokal on kicker.de

2018/2019
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2018/2019